Das Royal Bank of Scotland Tiburon Challenger 2010 war ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. Oktober 2010 in Tiburon stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Sieger im Einzel wurde der topgesetzte Tobias Kamke, der im Finale den ungesetzten Ryan Harrison besiegte. Es war Kamkes zweiter Saison- und Karrieretitel. Titelverteidiger Gō Soeda nahm in diesem Jahr nicht am Turnier teil.

Im Doppel waren die an vierte Position gesetzte Robert Kendrick und Travis Rettenmaier im Finale gegen die an Position drei gesetzten Ryler DeHeart und Pierre-Ludovic Duclos siegreich. Vorjahressieger Treat Conrad Huey und Harsh Mankad traten beide nicht zur Titelverteidigung an.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Es gab sowohl für den Einzelwettbewerb mit 16 Spielern als auch für den Doppelwettbewerb mit vier Doppeln eine Qualifikationsrunde, durch die sich im Einzel vier Spieler, im Doppel eine Paarung für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Im Vorfeld des Turniers gab es eine Absage. Der an fünf gesetzte Robert Kendrick nahm nicht am Einzelwettbewerb teil. Für ihn rückte Jesse Witten als Lucky Loser in das Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 47 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 53 kB)
 Einzel-Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 45 kB)
 Doppel-Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 49 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Tiburon (Kalifornien)